Kommunistische Partei Polens steht für folgende Parteien:

 Kommunistische Partei Polens (1918–1938)
 Polska Partia Robotnicza, 1942 gegründet, 1948 in der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei aufgegangen
 Kommunistische Partei Polens (1965–1996)
 Kommunistische Partei Polens (ab 2002)